Zu den Strecken des Fahrplanfelds 633 (Cadenazzo–Luino–Gallarate) siehe:

 Bahnstrecke Cadenazzo–Luino
 Bahnstrecke Luino–Mailand (Luino–Gallarate)

600…